PPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Petropavl (Kazakistan)
 Walther PPK – pistola di produzione tedesca
 PPK – duo musicale russo